C. K. – "cesarsko-królewski"
 ciekły kryształ
 kinaza kreatynowa
 cytokininy (CK)
 Skrót od Civitas Kielcensis lub Civitas Kielce – określenie na miasto Kielce, widniejące również na jego herbie.